Lucas Pouille era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Marcos Baghdatis.

In finale Jo-Wilfried Tsonga ha sconfitto Pierre-Hugues Herbert con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Lucas Pouille (secondo turno)
  David Goffin (secondo turno)
  Denis Shapovalov (quarti di finale)
  Gilles Simon (secondo turno)

 Philipp Kohlschreiber (primo turno) 
 Jérémy Chardy (quarti di finale) 
 Pierre-Hugues Herbert (finale) 
 Benoît Paire (secondo turno)

Wildcard 

  Ugo Humbert (primo turno)
  Denis Shapovalov (quarti di finale)

 Jo-Wilfried Tsonga (campione)

Qualificati 

  Matthias Bachinger (primo turno)
  Marcos Baghdatis (quarti di finale)

 Antoine Hoang (secondo turno) 
 Nicolas Mahut (primo turno)

Lucky loser 

  Ruben Bemelmans (primo turno)

 Adrián Menéndez Maceiras (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2019